Мьёльнир, или мьёллнир ( «сокрушитель») — в германо-скандинавской мифологии молот бога Тора. Был выкован с непропорционально короткой рукоятью из-за проказ Локи. Мьёльнир был настолько тяжёл, что никто не мог его даже поднять, кроме Тора и его сына Магни. Кроме того, Тор надевал волшебные железные рукавицы, благодаря которым молот становился метательным оружием, которое всегда поражает цель и возвращается обратно в руки метателя. Также, он носил пояс силы , удваивающий силу носящего. Мьёльнир был настолько мощным оружием, что его удар вызывал молнии и гром.

Мьёльнир в скандинавской мифологии 
Мьёльнир изготовлен карликами-двергами Броком и Синдри при споре с Локи о мастерстве кузнецов. Молот был признан асами лучшим творением гномов, Локи проиграл спор, и ему зашили рот, так как Один запретил кому-либо из асов или двергов рубить голову Локи (в споре на заклад Локи поставил свою голову). Мьёльнир — универсальное оружие, жившее своей собственной жизнью: он то улетал от Тора, то прилетал обратно, а иногда и самому Тору приходилось вызволять своё оружие из плена, им убивали и оживляли. В одной из поездок в Ётунхейм Тор забил своих козлов, которые тянули его колесницу вместо лошадей, а наутро при помощи своего молота оживил их.

Короткая рукоять молота — следствие попытки Локи помешать его изготовлению. Одно время был похищен ётуном Тримом, но благодаря хитроумному Локи возвращён Тору.

Влияние на культуру 

Мьёльнир считался символом Тора. Копии молота были популярными в Скандинавии, люди носили их на шее как амулеты. Также они употреблялись в священных церемониях — им освящали свадьбы. Их подкладывали под кровать молодожёнам, чтобы у них было много детей. После принятия христианства люди долго ещё носили одновременно крест и амулет — копию Мьёлльнира. Амулеты в виде молоточков Тора являются показателем присутствия средневековых скандинавов. Сейчас Молот Тора на гербе использует шведская коммуна .

Молот Тора является одним из известных элементов скандинавской культуры в целом и мифологии в частности. Изготовляются ювелирные украшения «по мотивам» и даже скульптуры. В мае 2013 года Мьёльнир под названием «Молот Тора» был внесён в перечень утверждённых надгробий Ветеранского Департамента США под номером 55.

Примечания

Литература 
 Старшая Эдда. Песнь о Трюме. Перевод А.Корсуна. М.: «Художественная Литература», 1975.
 Гербер Х. Мифы Северной Европы. — М.: «Центрполиграф», 2008.
 Гуревич А. Я. Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги. — М.-СПб.: «Университетская книга», 1999.
 Носов Е. Н. Типология городов Поволховья. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции. Вып. 7. Новгород, 1993.

Германо-скандинавская мифология
Мифическое оружие
Амулеты
Молоты